Канал — режиссёр Анджей Вайда.
 Канал — режиссёр Бернардо Бертолуччи.
 Канал — режиссёр Владимир Бортко.